Langnas ist der Familienname folgender Personen:

 Mignon Langnas (1903–1949), österreichische Krankenschwester
 Steven Langnas (* 1956), amerikanisch-schweizerischer Rabbiner